Схо́дня, також схо́дні, діал. похі́дня́ — міцна дошка з прикріпленими поперек брусками, які замінюють сходинки.

Сходні і техніка безпеки 
Згідно з Рекомендацією щодо техніки безпеки в будівельній промисловості N 53, прийнятою
Міжнародною організацією праці від 23 червня 1937:
 Дерев'яні частини будівельних риштувань, сходнів, підмостків та драбин повинні бути доброякісні, мати поздовжні волокна, перебувати в доброму стані і не повинні підлягати ні фарбуванню, ні якомусь іншому процесові, здатному приховати наявні вади.
 Сходні чи містки, будь-яка частина котрих розташована на висоті 2 м над землею чи підлогою, мають відповідати таким умовам:
 бути щільно підбитими дошками або бруссям;
 мати ширину щонайменше 50 см.
 Максимальний нахил сходнів чи містків не повинен перевищувати 60 см на метр.
 На сходнях чи містках, які використовуються для транспортування матеріалів, слід передбачати вільний прохід, що має ширину:
 яка дає можливість транспортувати матеріали, не прибираючи поручня і нижніх захисних бортів;
 у жодному разі не меншу ніж 60 см.
 Дошки, з яких зроблено сходні чи містки, мають бути закріплені й підперті так, щоб запобігти надмірному або нерівному прогину.
 Коли нахил потребує додаткової опори для ніг і в усіх випадках, коли нахил перевищує 25 см на метр, планки, які правлять за сходинки і відповідно виготовлені:
 мають розміщуватись на певній відстані одна від одної;
 мають займати всю ширину сходнів; але в них може бути зроблено проріз завширшки 10 см для вільнішого руху тачок.
 Сходні, містки і драбини, з яких люди можуть упасти з висоти, більшої ніж 2 метри, мають бути обладнані:
 a) відповідними поручнями з поперечним перерізом щонайменше 30 см², встановленими принаймні на 1 м над сходнями, містками чи драбинами, але із зазором по вертикалі не більшим ніж 85 см;
 б) нижнім захисним бортом, що має висоту, яка дає можливість запобігти падінню матеріалів та інструментів, і в кожному разі не меншу ніж 15 см, з таким розрахунком, щоб ці огорожі були по можливості щільніше прибиті до сходнів, містків чи драбин.

Див. також 
 Драбина
 Сходи
 Трап

Примітки

Посилання 
 Що таке СХОДНЯ — Архітектура і монументальне мистецтво — Словники — Словопедія 

Будівельна термінологія